El apellido Bertrán de Lis hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas

 Álvaro Marañón Bertrán de Lis, VII conde de Retamoso, empresario y alto ejecutivo español.
 Ana Torrent Bertrán de Lis, actriz española.
 Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, II marqués de Marañón, empresario, abogado y escritor español
 Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis, XIX duque de Alburquerque, aristócrata, empresario, jinete y entrenador de caballos.
 Manuel Bertrán de Lis y Ribes, político español.
 Patricia Bertrán de Lis y Pidal, VI condesa de Retamoso.